István Molnár (cyclisme)
 István Molnár (water-polo)